Fotbollsallsvenskan 1936/1937 hade 22 omgångar och vanns av AIK, som vann överlägset med hela 9 poäng före IK Sleipner. Lag 11 och 12 flyttades ner till Division II. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 31 juli-22 november 1936 och vårsäsongen spelades 29 mars-13 juni 1937.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1936 i Sverige
1937 i Sverige
1936/1937
Fotbollssäsongen 1936/1937